«Присцилла» () — будущий художественный фильм режиссёра Софии Копполы о Присцилле Пресли. Главные роли в картине сыграют Кэйли Спэни и Джейкоб Элорди.

Сюжет 
Литературной основой сценария фильма стала автобиографическая книга Присциллы Пресли «Элвис и я». Фильм будет рассказывать о семейной жизни Элвиса Пресли и Присциллы Пресли (урождённой Болье).

В ролях 
 Кэйли Спэни — Присцилла Болье
 Джейкоб Элорди — Элвис Пресли

Производство 
Проект был анонсирован в сентябре 2022 года. София Коппола станет режиссёром фильма и напишет сценарий по мотивам книги Присциллы Пресли. Главные роли в картине сыграли Кэйли Спэни и Джейкоб Элорди. Съёмки начались в октябре 2022 года в канадском Торонто. Прокатом картины в США займётся компания A24.

Примечания 

Элвис Пресли
Фильмы-биографии о певцах и певицах
Фильмы-биографии США
Экранизации автобиографических произведений